Эрнесто д’Алессио (; род. , , Мексика) — известный мексиканский актёр театра и кино и певец. Рост — 181 см.

Биография 

Родился  года в Мехико в актёрской семье: дед — известный мексиканский актёр и продюсер Эрнесто Алонсо, отец — известный актёр Хорхе Варгас, мать — актриса и певица Лупита д’Алессио. Дебютировал в 1990 году в качестве певца, и вскоре создал музыкальную поп-группу DKDA. Вскоре после этого, в 1997 году он был приглашён в телесериал У души нет цвета и вскоре после этого стал востребованным актёром. Всего актёр принял участие в 14 работах в кино и телесериалах. После съёмок в телесериалах Страсти по Саломее и Наперекор судьбе, актёра узнали во многих странах мира, где с успехом прошли эти две культовые теленовеллы. Актёр наряду в кинематографе, также занят и в театре — выступал в известных мюзиклах. В 2006 году принимал участие в музыкальном реалити-шоу Поющие по мечте. В 1996 году он издал свой первый компакт-диск со своими песнями. В 2008 году участвовал в реалити-шоу Показ мечты.

Личная жизнь 
Эрнесто д’Алессио был женат гражданским браком на актрисе и певице Алессандре Росальдо. Они познакомились на съёмках телесериала Страсти по Саломее, однако спустя несколько месяцев, в 2005 году они расстались.

Фильмография

Мексика

Телесериалы

Свыше 2-х сезонов 
 1998 —  — Сегодня (13 сезонов)

Televisa 

 1997 — У Души нет цвета — Папалот.
 1999—2000 — Мечты юности — Матео д’Авила.
 2001 — Приключения во времени — брат.
 2001-02 — Страсти по Саломее — Хосе Мигель.
 2003 — Под одной кожей — Андрес Мурильо Ортис.
 2005 — Наперекор судьбе — Эдуардо Карденас Контрерас.
 2006 — Раны любви — Хуан Хименес Гарсия.
 2006-07 — Почтовый индекс — Херардо Вильяпандо.
 2007 — Гроза в раю — Леонардо Браво.

Фильмы 
 2007 — Под одной луной (совм. с США) — Оскар Понсе.
 2014 — Контроль разума (совм. с США) — Ченте.

США

Телесериалы 
 2002-12 — Дон Франсиско представляет (2 сезона)

Театральные работы

Мюзиклы 

 2002 — Отверженные — Мариус.
 2004 —
 Джозеф мечтатель — Иосиф.
 Призрак оперы — Рауль.
 2005 — Besame Mucho — Фелипе/Хьюго.
 2006 — Посещение госпожи Грин
 2007
 Красавица и чудовище — зверь.
 Наводнение приближается
 2008 — Аладдин — гений.
 2011 — Безжалостный Райн

Телевидение

Реалити-шоу 
 2006 — Пение по мечте
 2008 — Показ мечты

Ссылки 
 Профиль в Твиттере.
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.